Arsenal FC puede referirse a:
 Arsenal Football Club, club de fútbol de Londres (Inglaterra);
 Arsenal Football Club, club de fútbol de Maseru (Lesoto);
 Arsenal Football Club, club de fútbol de Roatán (Honduras);
 Arsenal Fútbol Club, club de fútbol de Sarandí (Argentina);
 Club Atlético Arsenal, desaparecido club de Llavallol (Argentina);
 FC Arsenal Kiev fue club de fútbol de Kiev (Ucrania);
 FC Arsenal Tula, club de fútbol de Tula (Rusia).